Naiktha Bains (ur. 17 grudnia 1997 w Leeds) – brytyjska tenisistka reprezentująca do 2019 roku Australię.

Kariera tenisowa 
Rozpoczęła treningi tenisowe w wieku 6 lat. Zadebiutowała w 2011 podczas juniorskiej imprezy w Mariborze. W styczniu 2012 wystąpiła na Australian Open, debiutując w juniorskim Wielkim Szlemie. Przegrała wówczas w pierwszej rundzie z Iriną Chromaczową 3:6, 2:6. W sierpniu 2013, grając w parze z Paige Hourigan, triumfowała na mistrzostwach Oceanii dziewcząt. W tym samym roku zwyciężyła w grze podwójnej podczas prestiżowych zawodów juniorek Eddie Herr International oraz Orange Bowl.

W styczniu 2014 pierwszy raz wystąpiła w turnieju WTA Tour – podczas zawodów w Hobart dotarła do trzeciej rundy eliminacji, w której przegrała z Garbiñe Muguruzą 1:6, 0:6. Tydzień później, dzięki dzikiej karcie, zagrała w kwalifikacjach Australian Open, podczas których uległa w pierwszej rundzie Andrei Hlaváčkovej 2:6, 6:7(3). Pierwsza runda rywalizacji gry podwójnej była jej debiutem w turnieju głównym zawodów wielkoszlemowych.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Przypisy

Bibliografia 

Australijskie tenisistki
Brytyjskie tenisistki
Urodzeni w 1997
Ludzie urodzeni w Leeds